Павлюче́нко — українське прізвище.

 Павлюченко Володимир Євгенович (1920—2008) — корінний полтавець, український живописець і графік, художник-фронтовик.
 Павлюченко Поліна Григорівна ( 1945) — українська співачка (альт), народна артистка України (1995), професор КНУКіМ.
 Павлюченко Роман Анатолійович ( 1981]]) — російський футболіст, нападник збірної Росії, заслужений майстер спорту (2008).
 Павлюченко Сергій Миколайович (1976—2016) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Павлюченко Сергій Олексійович (1902—2000) — український музикознавець, композитор, педагог, заслужений діяч мистецтв УРСР (1954).
 Павлюченко Станіслав Євстигнійович (1937—2010) — український диригент, педагог, народний артист УРСР (1978).

 Примітки

Українські прізвища
Прізвища на -енко